Gary Jones (1951) – calciatore inglese nato nel 1951
 Gary Jones (1969) – calciatore inglese nato nel 1969
 Gary Jones (1975) – calciatore e allenatore inglese nato nel 1975
 Gary Jones (1977) – calciatore inglese nato nel 1977
 Gary Jones (1947) – costumista statunitense
 Gary Jones – regista
 Gary Jones (1958) – attore canadese di origine gallese